

Wydarzenia 

 Europa
 założono Narbonę i zorganizowano rzymską prowincję Gallia Narbonesis